Gangseo-gu kan verwijzen naar de volgende stadsdelen in Zuid-Korea:
 Gangseo-gu (Busan)
 Gangseo-gu (Seoul)